Tourou peut désigner :
 Tourou, un village du Bénin ;
 Tourou, une localité du Burkina Faso ;
 Tourou, une localité du Cameroun où eut lieu la bataille de Tourou.